

Zoologia 
 Chipmunk – scoiattoli striati
 Chipmunk, anche chipmunk orientale o chipmunk americano – roditore della famiglia degli Sciuridi, presente prevalentemente nel versante orientale del Nord America
 Chipmunk nano – roditore della famiglia degli Sciuridi, presente prevalentemente nell'America nordorientale
 Chipmunk siberiano – roditore della famiglia degli Sciuridi, il cui areale originario si estende dalla Russia ad est degli Urali, alla Cina centro-settentrionale

Altro 
 Chipmunk – rapper britannico
 Chipmunk – aereo da addestramento basico, progettato e costruito dall'azienda de Havilland Canada
 Chipmunk – motore fisico bidimensionale (2D) in tempo reale, libero e multipiattaforma